Shape of My Heart signifie La forme de mon cœur en français et peut désigner :

 Shape of My Heart, chanson du chanteur anglais Sting présente sur l'album Ten Summoner's Tales sorti le  ;
 Shape of My Heart, chanson du groupe de musique américain Backstreet Boys présente sur l'album  sorti le .